Miejscowości w Portugalii:
 Lagoa – miejscowość i gmina w regionie Algarve
 Lagoa – miejscowość i gmina na Azorach
 Lagoa – miejscowość w gminie Vila Nova de Famalicão
 Lagoa – miejscowość w gminie Macedo de Cavaleiros
 Lagoa – dzielnica Rio de Janeiro